Полигональная кладка Гаубеца отличается от обычной тем, что каждый камень (блок) обработан с высочайшей точностью не только по тем сторонам, которые прилегают к соседним блокам, но и со стороны, которая работает как визуально значимая (не тыльная). В полигональной кладке Гаубеца плотно пригнанные друг к другу блоки (можно говорить о нулевых зазорах между ними) обеспечивают визуально значимой поверхности конструкции геометрически правильную форму высокой точности. Описывая полигональную кладку Гаубеца, подчеркнем, что геометрически правильная форма высокой точности отличается от точности художественной формы, тем что допускает больше произвольности в исполнении формы визуально работающей поверхности конструкции.  

Полигональная кладка Гаубеца в настоящее время найдена (идентифицирована) в единственном месте - конструкции двух наклонных тоннелей Храма Аполлона в Дидима. Данные тоннели соединяют возвышенную площадку передней части храма с его внутренним пространством. Критерием сверх точности исполнения и подгонки блоков данной конструкции является параллельность двух линий примыкания блоков перекрытия тоннелей с соседними блоками стен тоннеля по всей его длине. Обеспечить параллельность этих двух линий в наклонном тоннеле такой конструкции можно только виртуозной точностью расчета, изготовления и монтажа каждого из блоков конструкции. Указанный способ является, пожалуй, единственным для обеспечения параллельности данных линий.

Два ключевых признака, характерных для Полигональной кладки Гаубеца:

 Количество плоскостей соприкосновения с нулевыми зазорами у одного блока с другими блоками может доходить до 6. При этом некоторые плоскости могут быть     повернуты относительно других путем вращения не только вокруг одной любой оси координат (например, оси Х) в трехмерном пространстве с осями (X, Y, Z), но и вокруг двух осей координат (например, оси Х и оси Y).
 Визуально работающая поверхность конструкции имеет геометрически правильную форму.

Примечания 

Архитектурные элементы
Строительство
История строительства